Лосі́ни () — назва населених пунктів у Польщі:
 Лосіни — село в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства.
 Лосіни — селище (осада) в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства.

Див. також 
 Лосини — вид обтяжних штанів.
 Лосини — село в Україні, в Жовківському районі Львівської області.